Den kongeløse tid i Danmark 1332-1340

Begivenheder

Født 
 Timur Lenk, centralasiatisk krigsherre (død 1405)

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
36
Artikler om enkelte år